Il singolare del torneo di tennis Challenger Banque Nationale 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ryan Sweeting che ha battuto in finale Kristian Pless 6-4, 7-63.

Teste di serie 

 Kristian Pless (finale)
 Matthias Bachinger (primo turno)
 Prakash Amritraj (primo turno)
 Josh Goodall (semifinali)

 Colin Ebelthite (primo turno)
 Todd Widom (quarti di finale)
 Peter Polansky (semifinali)
 Frederik Nielsen (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger Banque Nationale 2008